Das American League Wild Card Playoff 2016 war das Baseball-Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles trat in den American League Division Series 2016 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 4. Oktober 2016 statt. Als Heimteam des Wildcard-Games wurden die Toronto Blue Jays bestimmt, da sie in der regulären Saison 10 mal gegen die Baltimore Orioles gewannen, bei 9 Niederlagen. Diese Tiebreak-Rule musste angewendet werden, da beide Teams die reguläre Saison mit dem identischen Score von 89–73 beendeten.

Die Paarung lautete:
 Baltimore Orioles (2. AL East, 89–73) gegen Toronto Blue Jays (2. AL East, 89–73)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2016, NLWC 2016, NLDS 2016, ALDS 2016, NLCS 2016, ALCS 2016, World Series 2016

Spielzusammenfassung 
Dienstag, 4. Oktober 2016 im Rogers Centre, Toronto, Ontario

Einzelnachweise 

2016
Baseball 2016
Sportveranstaltung in Toronto
Baltimore Orioles
Toronto Blue Jays